

Geografia 
 Giappone
Hoki – antica provincia
Hōki – comune del distretto di Saihaku della prefettura di Tottori

Persone 
Katsuhisa Hōki – attore e doppiatore giapponese